Cran ist der Familienname folgender Personen:

 James Cran (* 1944), britischer Politiker
 James Neil Christopher Cran (* 1949), kanadischer Künstler

Cran bezeichnet
 einen Ortsteil der französischen Gemeinde Cran-Gevrier
 ein englisches Fischmaß, siehe Cran (Einheit)

CRAN bezeichnet
 die Kommunikationsregulierungsbehörde von Namibia, siehe Kommunikationsregulierungsbehörde von Namibia (CRAN)
 Comprehensive R Archive Network (analog zu CPAN und CTAN), ein verteiltes Archiv von Modulen für die Programmiersprache R

Siehe auch:
 Craan
 Crans
 Kran (Begriffsklärung)
 Kraan (Begriffsklärung)
 Krahn
 Gran
 Graan
 Grahn

Abkürzung